Martirio – la morte di un martire
Martirio – cristianesimo
Martirio – nome proprio maschile
Martirio – cantante spagnola
Martirio – film del 1920 diretto da Gabriel Moreau

Pagine correlate
Martire (disambigua)

Altri progetti